Mario Masini ist der Name folgender Personen:

* Mario Masini (Kameramann) (* 1939), italienischer Kameramann
 Mario Masini (Künstler) (* 1943), Schweizer Bildender Künstler
 Mario Masini (Politiker) (* 1949), italienischer Politiker